Jürgen Stroop, commandant des troupes lors de la destruction du Ghetto de Varsovie de 1942 à 1943
 Rapport Stroop, rapport officiel écrit en  par Jürgen Stroop
 John Ridley Stroop, psychologue américain
 Effet Stroop, effet observé par John Ridley Stroop
 Stroop, téléfilm néerlandais diffusé en 1998